Ensalada italiana puede referirse a:
 El nombre común de la planta Sanguisorba minor.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.